Села:
 Дудківка — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Дудківка — Харківська область, Зміївський район